Альбалате-де-Синка () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь 44.2 км². Население — 1237 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Он (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Уэски